

Patronyme 

 Daniele Adani (1974-), footballeur italien.
 Gautam Adani (1962-), milliardaire indien, président et fondateur du groupe Adani.
 Laura Adani (1913-1996), actrice italienne.
 Priti Adani (1965-), femme d'affaires, dentiste et philanthrope indienne, épouse de Gautam Adani.
 Saadia ben David al-Adani (?-1487), rabbin, exégète de la Bible et de la Loi juive, médecin et philosophe, un des plus grands érudits juifs yéménites de son temps.

Entreprise 
 Adani ou Adani Group, conglomérat multinational indien.